Acme Township kan syfta på:

Acme Township, Michigan
Acme Township, North Dakota